

Cinema 
Il grande viaggio (The Wizard of Loneliness) – film del 1988 diretto da H. Anne Riley

Letteratura 
Il grande viaggio (Journey's End) – romanzo di Robert Cedric Sherriff del 1928
Il grande viaggio (Le Grand Voyage) – romanzo di Jorge Semprún del 1963
Il grande viaggio – libro di Giuseppe Cederna del 2004

Musica 
Il grande viaggio – album di Gigi D'Agostino del 2001